Rafael Ortega puede referirse a:

 Rafael Ortega y Sagrista (1918-), historiador español;
 Rafael Ortega "el Gallo" (1882-), torero español - alternativa en 1902;
 Rafael Ortega Gómez "Gallito" (1917-1989), torero español - alternativa en 1940;
 Rafael Ortega Domínguez "El Tesoro de la Isla" (1921-1997), torero español - alternativa en 1949.
 Rafael Ortega "Balita", beisbolista venezolano.
 Rafael Ortega Orozco doctor y futbolista mexicano.
 Rafael El Xalapa Ortega futbolista mexicano.